Sade steht für:

 Sade, Vorname, Künstlername sowie Name der Band der nigerianisch-britischen Sängerin Sade Adu (* 1959)
 Sade, Alternativbezeichnung des hebräischen Buchstabens Tzade
 Sade, Alternativname des Sadebachs
 Sade (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
 Sade (Einheit), Heumaß in Estland
 Sade (Film), ein französischer Spielfilm aus dem Jahr 2000

Sade oder Sadé ist der Familienname folgender Personen:
 Alma Sadé (* 1981), israelische Opern-, Operetten- und Musicalsängerin
 Awetis Sultan-Sade (1889–1938), iranisch-sowjetischer Ökonom und Revolutionär 
 Christian Akber-Sade (* 1982), deutscher Fernsehreporter, Moderator und Beitragsmacher
 Donatien Alphonse François de Sade (1740–1814), als Marquis de Sade bekanntester Vertreter des französischen Adelsgeschlechts
 RuDee Sade (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Sabir Medschidowitsch Gussein-Sade (* 1950), russischer Mathematiker
 Sandra Sade (* 1949), israelische Schauspielerin
 Tanc Sade (* 1980), australischer Schauspieler

SADE steht als Abkürzung für:
 Società Adriatica di Elettricità, italienischer Stromerzeuger mit Sitz in Venedig von 1905 bis 1962

Abkürzung